Fladung ist der Familienname folgender Personen:

 Irene von Fladung (1879–1965), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Johann Fladung (1898–1982), deutscher Kommunist, Kulturpolitiker, Verleger und Publizist